'Fiesta de mi Pueblo', popularmente conocido como 'La Fiesta de mi Pueblo' es uno de los eventos principales de la Feria de Cali y se realiza el segundo día en la Calle de la Feria. Se realiza desde 2021 y es un espacio en el que los municipios del Valle del Cauca tienen la oportunidad de mostrar entre carrozas, bailes y música, diferentes aspectos culturales y patrimoniales de sus territorios.

Historia 

El 26 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la primera versión de 'La Fiesta de mi Pueblo'. El evento, que se realizó sobre la Autopista Suroriental en la llamada 'Calle de la Feria', contó con la presencia de diversas comparsas conformadas por bailarines y artistas quienes vestían los trajes representativos de los 42 municipios del Valle del Cauca.

'La Fiesta de mi Pueblo, un desfile para vivir con los sentidos' 2021 
La primera versión de ‘La Fiesta de mi Pueblo, un desfile para vivir con los sentidos’, fue una invitación directa para que los vallecaucanos disfrutaran de un reencuentro a través del tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído; en un momento en el que el mundo entero salía paulatinamente del encierro producto del virus del Covid-19. Este evento contó con 13 carrozas alegóricas a la participación de más de mil bailarines.

'La Fiesta de mi Pueblo, Lo que Somos' 2022 
Con la participación de más de 2.500 artistas y siete carrozas elaboradas a mano por artesanos vallecaucanos, el desfile ‘Fiesta de mi Pueblo, lo que somos’, en 2022 fue una pasarela con lo mejor de las manifestaciones culturales, artísticas e identitarias del Valle del Cauca. 

La segunda versión contó con un total de 52 comparsas, que hacían alusión a diferentes manifestaciones culturales, artísticas, de cocinas tradicionales, arquitectónicas, entre otras, relacionadas con los 42 municipios del Valle del Cauca. Adicionalmente, la Gobernación del Valle del Cauca realizó un concurso en el que destinó 650 millones de pesos entre las comparsas de 5 municipios ganadores y una colonia, a fin de incentivar el desarrollo cultural de los municipios.

Zonas 

A fin de desarrollar de la mejor manera este evento, además de garantizar la participación de todos los municipios del departamento en el desfile, estos se agrupan de la siguiente manera:

Zona Norte I 
Cartago, Toro, El Águila, Obando, Ansermanuevo, La Victoria, El Cairo, Ulloa, Argelia, Alcalá, Versalles, El Dovio y La Unión.

Zona Norte II 
Tuluá, Riofrío, Bugalagrande, San Pedro, Zarzal, Andalucía, Roldanillo, Sevilla, Bolívar, Caicedonia y Trujillo.

Zona Centro 
Buga, Restrepo, Yotoco, Calima El Darién, Guacarí, Ginebra y Dagua.

Zona Sur 
Cali, Palmira, Florida, Jamundí, Candelaria, Yumbo, Vijes, El Cerrito, La Cumbre y Pradera.

Zona Pacífico 
Buenaventura

Ganadores

Maquetas 
En el marco de  'La Fiesta de mi Pueblo, Lo que Somos' se realizaron unos talleres preparativos en los municipios, que dieron como resultado, además de las comparsas vistas en el desfile, la elaboración de 36 maquetas, que sirvieron de inspiración para las carrozas representativas de las diferentes zonas. Los maquetas ganadoras recibieron 5 millones de pesos y correspondieron a los municipios de Cartago, Bolívar, Ginebra, Jamundí y Buenaventura.

Comparsas 
El 29 de diciembre de 2022 la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría Departamental de Cultura, anunció a las 6 comparsas ganadoras. Entre los ganadores se distribuyeron $650.000.000 de pesos para la mejora de condiciones y capacidades de la industria cultural de los municipios y colonias premiadas. Estos incentivos permitirán invertir, avanzar y mejorar diferentes procesos culturales, que apunten al desarrollo de los municipios. Los ganadores del año 2022 fueron:  

 Municipio de Toro: Primer Lugar $200.000.000 de pesos
 Municipio de Sevilla: Segundo Lugar $150.000.000 de pesos
 Municipio de Roldanillo: Tercer Lugar $125.000.000 de pesos
 Municipio de Buga: Cuarto Lugar $75.000.000 de pesos
 Municipio de Cartago: Quinto Lugar $50.000.000 de pesos
 Colonia Afro (Asociación Cultural Palenque Música y Danzas Folclóricas): Primer Lugar Colonia Residente en el Valle del Cauca $50.000.000

Referencias 

Festivales y ferias de Cali
Fiestas de Colombia